Il singolare  del Marburg Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jan Hájek era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andrej Golubev ha battuto in finale Diego Sebastián Schwartzman 6–1 6–3.

Teste di serie

  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (finale)
  Paul Capdeville (quarti di finale)
  Simon Greul (primo turno)

  Josselin Ouanna (primo turno)
  Jesse Huta Galung (quarti di finale)
  Andrej Martin (quarti di finale)
  Andrej Golubev (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Marburg Open 2013
ATP Challenger Tour 2013